Тар'я Галонен Тар'я Кааріна Галонен (фін. Tarja Kaarina Halonen; нар. 24 грудня 1943, Гельсінкі, Фінляндія) — 11-ий президент Фінляндії.
 Пекка Галонен (фін. Pekka Halonen; 23 вересня 1865, Лапінлагті, Куопіоська губернія) — фінський художник, професор.